The Columns bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Columns (Florida), NRHP-Nr. 75000561
 The Columns (North Carolina), NRHP-Nr. 71000590